Stod (Tsjechië), een stad in Tsjechië
 Stod (Noorwegen), een plaats in Noorwegen